Tito Manlio steht für:

 Tito Manlio (1901–1972), italienischer Liedertexter, siehe Domenico Titomaglio 

Werke:
 Tito Manlio (Noris), Opernlibretto von Matteo Noris (1696)
 Tito Manlio (Ariosti), Oper von Attilio Ariosti (1717)
Tito Manlio (Manna), Oper von Gennaro Manna (1742)
 Tito Manlio (Vivaldi), Oper von Antonio Vivaldi (1718)
 Tito Manlio (Roccaforte), Opernlibretto von Gaetano Roccaforte (1742)

Siehe auch:
 Titus Manlius Imperiosus Torquatus, römischer Konsul